Kole kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kole, administrativ by, Nusa Tenggara Timur,

Kongo-Kinshasa 

 Kole (territorium), Sankuru, 

Robotskapade Indonesienförgreningar